Натуральне число 1970
 1970 рік до нашої ери
 1970 рік нашої ери